Spaceship (engl. für „Raumschiff“) steht für:
 Spaceship (auch The Creature Wasn’t Nice und Naked Space, dt. Titel Trottel im Weltall), US-amerikanische Sci-Fi-Horrorkomödie (1981)
 Spaceship (franz. Titel Debug, dt. Titel Debug – Feindliches System), kanadischer Science-Fiction-Horrorfilm (2014)
 Spaceship, Single (2010) von Benny Benassi
 Spaceship, Single (2011) von Tinchy Stryder

Siehe auch:
 SpaceShipOne
 SpaceShipTwo
 SpaceShip III
 Spaceshift